El Torneig de Canton 2011, oficialment conegut com a Guangzhou International Women's Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 8a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de setembre de 2011 a Canton, Guangdong, Xina.

La sud-africana Chanelle Scheepers va guanyar el seu primer títol individual.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2011
WTA Tour 2011